Earls ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Earls (* 1932), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Sänger
 John Earls Dalton (* 1934), australischer Anthropologe
 Keith Earls (* 1987), irischer Rugbyspieler

Siehe auch:
 Earles
 Earl (Begriffsklärung)